Алексей Фёдорович Мартынов (1911—1990) — липецкий советский общественный деятель, , ,  и . Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
А. Ф. Мартынов родился в 8 февраля 1911 года в деревне Стариково Смоленской губернии в крестьянской семье. После окончания сельской школы окончил Каширский сельскохозяйственный техникум (1928), а затем Ленинградский государственный университет (1938). С 1932 года работал преподавателем.

Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, боевыми медалями.

После войны заведовал кафедрами истории в вузах Астрахани (1945—1946), Могилёва (1946—1953), Мурома (1953—1955). С 1955 года кандидат исторических наук, доцент А. Ф. Мартынов работал в Липецком педагогическом институте. В 1955—1960 годах был заведующим кафедрой истории СССР в Липецком педагогическом институте. Преподавательскую и общественную работу сочетал с научно-исследовательской деятельностью. Ему принадлежат сотни статей по исторической тематике, книги о Н. Г. Чернышевском, Л. П. Радине, Марко Вовчок, липецком революционере Н. Н. Исполатове. А. Ф. Мартынов является соавтором учебных пособий «Путешествие по Липецкой области», «Из истории Липецкого края», «Краткая история Липецкого края» (1979) и других.

Увековечение памяти 
 10 сентября 1996 года имя Мартынова присвоено новой липецкой улице (в Ссёлках).

Литература 
 Липецкая энциклопедия. — Т. 2.

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Липецкого педагогического университета